Diritto alla vita (License to Kill) – film del 1984
 007 - Vendetta privata (Licence to Kill) – film del 1989
 Licence to Kill – videogioco del 1989